Cratere Hutton – cratere lunare
 Cratere Hutton – cratere su Marte